Thijs van Amerongen (voetballer), Nederlands voetballer
 Thijs van Amerongen (wielrenner), Nederlands wielrenner